Nord pode referir-se a:

Lugares:
 Nord (Califórnia), uma comunidade não incorporada, no condado de Butte, Califórnia
Nord (Geografia) Ponto cardeal da Rosa-dos-ventos relativo ao Norte, na língua francesa
 Nord (departamento da França), um departamento no norte da França
 Nord (departamento do Haiti), um departamento no norte do Haiti
 Nord (Groenlândia), uma base militar e científica
 Nord (Burkina Faso) uma região
 Nord (Camarões) uma região 
 Nórdico

Outros usos:
 Nord (album), um álbum de 2001 da banda de rock esloveno Siddharta
 Nord Aviation, uma anterior empresa estatal francesa fabricante de aviões
 Nord (Clavia), uma série de teclados feitos por Clavia
 Nord (1991 filme), um filme dirigido por Xavier Beauvois com Bulle Ogier
 Nord (2009 filme), um filme dirigido pelo norueguês Rune Denstad Langlo
 12501 Nord, um asteróide
 6th SS Mountain Division Nord, uma divisão WaffenSS em WW2
 Gare du Nord, Paris estação ferroviária
 Povo de Noruega

NORD pode se referir a:
 National Organization for Rare Disorders
 New Orleans Recreation Department
 Distrito Regional do Norte Okanagan (North Okanagan Regional District ou NORD), Centro-sul da Columbia Britânica, Canadá

Desambiguação
Desambiguações de topônimos